Djambala ist eine Kleinstadt im Zentrum der Republik Kongo. Die Hauptstadt des Djambala Distrikts und des Plateaux-Departments liegt etwa 200 Kilometer nordwestlich der Landeshauptstadt Brazzaville in der Nähe des Léfini Schutzreservats. Bei der Volkszählung im Jahre 2007 hatte die Stadt etwa 17.000 Einwohner.

Im April 2007 wurde beschlossen, vor allem für den Holz-Transport eine Eisenbahnlinie vom größten Hafen der Republik Kongo nach Djambala zu bauen. Die Stadt ist ebenfalls mit dem Flughafen Djambala verbunden.

Klimatabelle 

Ort in der Republik Kongo
Ort in Afrika
Plateaux (Kongo)